Clavé peut désigner :

Toponyme 

 Clavé, commune française située dans le département des Deux-Sèvres.

Patronymes 

 André Clavé (1916-1981), acteur, metteur en scène, directeur de théâtre et résistant français
 Antoni Clavé (1913-2005), peintre catalan
 Àurea Rosa Clavé i Soler (1856-1940), compositrice catalane
 Florenci Clavé (1936-1998), dessinateur de bande dessinée espagnol
 Jean Clavé (1915-2003), joueur de rugby français
 Pelegrí Clavé (1811-1880), peintre espanol
 Josep Anselm Clavé i Camps (1824-1874), homme politique et musicien catalan
 Mario Graneri-Clavé, écrivain français contemporain
Jacques Clavé, (1943-), joueur de rugby français

Notes et références